Der Pomsky  ist eine Hunderasse, die aus einer Kreuzung (Genetik) zwischen einem Siberian Husky und einem Zwergspitz (engl. Pomeranian) entstanden ist. Die Welpen der ersten Generation, die aus dieser Kreuzung hervorgehen, sind F1 Pomskies.

Fortpflanzung 
Aufgrund der Größenunterschiede zwischen einem Husky und einem Pomeranian erfolgt die Zucht von F1 Pomskies fast immer über Künstliche Befruchtung. Die Zucht von Pomskies ist daher recht teuer.

Je nach der Rasse der Eltern können 3 Typen von Pomskies geboren werden, die relativ als F1, F2 und F1b bezeichnet werden.

 Die Eltern eines Pomskys vom Typ F1 sind ein Husky (Mutter) und ein Pomeranian (Vater)
 Die Eltern eines Pomskys vom Typ F2  sind beides Pomsky F1
 Die Eltern eines Pomskys vom Typ F1b sind ein Husky (Mutter) und ein Pomsky F1 (Vater)

Physisches Erscheinungsbild und Merkmale 
Der Charakter eines Pomskys variiert je nach Typ, ist aber im Allgemeinen dem eines Huskys ähnlich. Diese Hunde brauchen viel Auslauf, aber da sie einige Eigenschaften vom Pomeranian geerbt haben, können sie auch als Haushunde gehalten werden.

Sie können im Allgemeinen als Familienhunde betrachtet werden, da sie sehr gesellig und aufnahmefähig für die Ausbildung sind.

Das Fell ist doppelt und mittellang, aber nie so lang, dass es das Profil des Hundes, das schlank und muskulös ist, verdeckt.

Pflege 
Pomskys brauchen recht viel Aufmerksamkeit, sind aber auch unabhängig, sobald sie in den Alltag einbezogen werden.

Weblinks 

 Geschichte.

Hunderasse